Mananum kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Mananum (ort i Filippinerna), Norra Mindanao, Province of Misamis Oriental,

Iran 

 Manāmīn, ort, Ardabil, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar